Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Santiago Giraldo 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Guccione (secondo turno)
 Fernando Vicente (Campione)
 Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Santiago Giraldo (finale)

 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Adrián García (quarti di finale)
 Bruno Echagaray (primo turno)
 Rainer Eitzinger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2007